Reijn ist der Familienname folgender Personen:

 Halina Reijn (* 1975), niederländische Schauspielerin und Schriftstellerin
 Rob van Reijn (1929–2015), niederländischer Pantomime